«Full Moon» (en español: Luna llena) puede referirse a:

 Full Moon o Sagashite, manga y anime.
 Full Moon, álbum musical de la artista Brandy Norwood.
 Full Moon, EP de la cantante surcoreana Sunmi.
 FullMoon, canción de la banda finlandesa de power metal Sonata Arctica.